Die Saison 1988/89 war die 23. Spielzeit der Basketball-Bundesliga. Die höchste Spielklasse im deutschen Vereinsbasketball der Herren, bis 1990 beschränkt auf das Gebiet Westdeutschlands ohne die DDR, wurde in einer Liga mit zwölf Mannschaften ausgetragen.

Saisonnotizen 
 Meister der Saison 1988/89 wurde Steiner Bayreuth.
 Pokalsieger der Saison 1988/89 wurde ebenfalls Steiner Bayreuth.
 ASC 46 Göttingen zog sich nach der Saison 1987/88 aus der Bundesliga zurück und startete einen Neuaufbau in der Regionalliga Nord. Es rückte die SG Braunschweig in die Basketball-Bundesliga nach.
 Das zweite Viertelfinalspiel von DTV Charlottenburg gegen SSV Goldstar Hagen wurde beim Stand von 66:49 für Charlottenburg wegen eines tätlichen Angriffs eines Zuschauers auf einen Schiedsrichter während des Spiels abgebrochen.
 Im 5. und damit letzten Finalspiel zwischen Steiner Bayreuth und TSV Bayer 04 Leverkusen erzielte Bayreuth in der Oberfrankenhalle eine Rekordzuschauerzahl von 4500 Zuschauern.

Endstände

Hauptrunde

Abstiegsrunde 
Die Punkte der Hauptrunde wurden mit übernommen; hier der Endstand nach der Abstiegsrunde:

Finalrunde 
Das Viertelfinale wurde im Modus „“ durchgeführt, Halbfinale und Finalspiele im Modus „“.

Abschlusstabelle 
Diese Tabelle stellt alle Platzierungen nach Saisonende dar. Dabei wurden die ersten acht Plätze in der Finalrunde und in Platzierungsspielen ausgespielt; die Plätze 9 bis 12 wurden aus der Abstiegsrunde übernommen.

Siehe auch 
 BBL All-Star Game
 2. Basketball-Bundesliga 1988/89
 Deutscher Meister (Basketball)
 Deutscher Pokalsieger (Basketball)

Weblinks 
 Basketball-Bundesliga
 Saison-Rückblick 1988/89 TTL Bamberg - Bamberger Fan-Seite

Literatur 
 Basketball (Zeitschrift), amtl. Organ des Deutschen Basketball-Bundes, , Jahrgänge 1988 und 1989.

Einzelnachweise 

1988/89
Basketballsaison 1988/89